Detta är en lista över sjöar i Trollhättans kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Trollhättans kommun.

Lista

Externa länkar

Trollhättans kommun
 Lista